een afspraakje; zie Daten
Date (stad in Fukushima), een stad in de Japanse prefectuur Fukushima
Date (district), een district in de Japanse prefectuur Fukushima 
Date (Hokkaido), een stad in de Japanse prefectuur Hokkaido
Kimiko Date (1970), een Japanse tennisster